Risträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Risträsket, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (37,7 ha)
Nörd-Risträsket, sjö i Piteå kommun,  (16,9 ha)
Sör-Risträsket, sjö i Piteå kommun,  (21,8 ha)
Risträsket, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (61,4 ha)

Se även
Risträsk, by på Stöttingfjället i den sydostligaste delen av Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn